«Мьельбю» () — шведский футбольный клуб из населённого пункта Хеллевик (лен Блекинге). Основан в 1939 году, домашние матчи проводит на стадионе «Страндваллен», который вмещает 6 750 зрителей. Победитель Суперэттана 2009 и 2019 годов.

История 
C 2005 по 2009 годы «Мьельбю» выступал в Суперэттан, второй по значимости лиге Швеции. 

С 2010 по 2014 годы выступал в высшей лиге.

В 2015 году вылетел в Дивизион 1, третью по значимости лигу Швеции, где играл с 2016 по 2018 годы. 

В 2019 году «Мьельбю» выиграл Суперэттан и спустя 5 лет вернулся в Аллсвенскан. 

В 2020 году «Мьельбю» занял 5-е место в Аллсвенскан, что стало наивысшим достижением в истории клуба.

Достижения 
Суперэттан
  Победитель (2): 2009, 2019
Дивизион 1
  Победитель (1): 2018
Дивизион 2
  Победитель (1): 2004

Статистика выступлений с 2001 года

Текущий состав 
По состоянию на 7 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Швеции
ФК «Мьельбю»